Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie berysławskim 
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie skadowskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie gródeckim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie zasławskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie monastyryszczenskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim, w rejonie wełykonowosiłkiwskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie hołowaniwskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim, w rejonie wesełynowskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie tarutynskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim 
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim 
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim 
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie kuryłowieckim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie czerniachowskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie łuhynskim
 Nowosiłka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie radomyskim
 Nowosiłka – osiedle na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim, w rejonie wozniesieńskim